Parisades IV Filomètor (grec antic: Παιρισάδης Φιλομήτωρ, Perisades Filomètor) va ser rei del Bòsfor Cimmeri.

Va regnar cap a la segona meitat del , entre els anys 170 aC i 150 aC o del 150 aC al 125 aC. Era fill de Parisades II i de la reina Camasarie Filotecnos. Després de la mort del seu pare, l'any 170 aC o 150 aC, Parisades IV va regnar conjuntament amb la seva mare la reina Camasarie Filotecnos, i en aquesta època va incorporar al seu nom l'epítet Φιλομήτωρ ('Filometor' «que estima la seva mare») com el seu contemporani el làgida Ptolemeu VI.

Després de la mort de Parisades IV, no és gaire clara la línia de successió. Podria ser el pare d'Espàrtoc VI, i de Leucó III, i un dels dos el pare de Parisades V, o podria ser que Parisades V fos directament un fill seu.

Referències 

Reis del Bòsfor Cimmeri
Persones de Crimea
Morts a Panticapea